Андеррайтинг, або Андерайтинг - 
Купівля цінних паперів нових випусків з метою їх подальшого продажу.
Договір між емітентом і гарантом відносно розміщення цінних паперів на первинному ринку.
Комплекс послуг, пов'язаних із розміщенням емісії цінних паперів третіх осіб на первинному ринку.

 Андерайтинг (цінні папери) — супроводження емісії цінних паперів торговцем цінними паперами-андеррайтером.
 Андерайтинг (страхування) — процес аналізу запропонованих до страхування ризиків.

Примітки